Влади́мир Ива́нович Васи́льев:
 Васильев, Владимир Иванович (он же Васильев 1-й; 1828—1900) — русский оперный певец, бас.
 Васильев, Владимир Иванович (род. 1933) — полковник, лауреат Государственной премии СССР.
 Васильев, Владимир Иванович (1921—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Владимир Иванович (1936—1993) — советский и российский этнограф.
 Васильев, Владимир Иванович (1937—2021) — российский историк книги, член-корреспондент РАН.
 Васильев, Владимир Иванович (род. 1946) — профессор Уфимского государственного авиационного технического университета.